Березнянська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX — першій чверті XX століття:
 Березнянська волость — Сквирського повіту Київської губернії;
 Березнянська волость — Чернігівського повіту Чернігівської губернії.